Le tournoi Netsuite Open masculin 2018 est l'édition masculine 2018 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du  au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont une wild card Charlie Johnson. 

En finale, le  mondial Ali Farag qui a sauvé deux balles de match en demi-finale face à Grégory Gaultier, s'impose face au  mondial et champion du monde Mohamed El Shorbagy.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open féminin 2018
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2018
Sport aux États-Unis en septembre 2018
Sport aux États-Unis en octobre 2018
Squash en 2018